Desa Dangdeur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Dangdeur, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Dangdeur (administrativ by i Indonesien), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar